Lobsang Nyima (Ganden tripa) (1439 – 1492), een Tibetaans geestelijke en 9e Ganden tripa
Lobsang Nyima Päl Sangpo (1928/1929 – 2008), een Tibetaans geestelijke en 100e Ganden tripa
Giel Foubert, een boeddhist uit België, als monnik bekend als Lobsang Nyima